Schumann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julius Schumann
 Karl Moritz Schumann
 Peter Schumann